Fandango, živahan španjolski ples podrijetlom iz Andaluzije
 Fandango (korporacija), američka korporacija za prodaju kinoulaznica putem telefona i interneta